Cet article relate le parcours de l'Équipe du Brésil de handball masculin lors du Championnat du monde 2015 organisé au Qatar du 16 janvier au . Il s'agit de la  du Brésil aux Championnats du monde.

Cinquième du Groupe A, le Brésil est éliminée à l'issue de la phase de groupe.

Qualification 

Le , le Brésil termine à la  du Championnat panaméricain 2014, en s'inclinant en finale face à l'Argentine, et obtient à sa qualification pour le Championnat du monde 2015.

Match de préparation

Effectif

Résultats

Phase de groupe (Groupe A) 

 Feuille de match 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Phase finale

Huitièmes de finale 

 Feuille de match

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Équipe du Brésil masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015

Monde 2015
Brésil
2015 au Brésil